Экстенсивный способ ведения сельского хозяйства — это (в отличие от интенсивного земледелия) система сельскохозяйственного производства, в которой используются небольшие затраты труда, удобрений и капитала по сравнению с обрабатываемой земельной площадью.
Латинская приставка экс() — «вовне», «за». Основа «тенс» означает «напряжение».
Чаще всего, за счет расширения посевных площадей, например целинное земледелие в СССР.
Только в первый год освоения целины СССР собрал с тех земель 27,1 миллиона тонн зерна — почти треть от всего произведенного в стране! В 1958-м отчитались, что произвели зерна в 1,7 раза больше, чем в последний год жизни Сталина! А в 1960 году целина и вовсе выдала почти 59 миллионов тонн — едва ли не половину всего советского зерна! Но это был пик освоения целины, после которого начали сбываться предсказания ученых. Почвы и впрямь начали беднеть на глазах, и те из них, что еще недавно спокойно выдавали 12—15 центнеров с гектара (ц/га), теперь даже при внесении удобрений едва дотягивали до 7—8 ц/га, средняя урожайность в 1961—1965 годах рухнула до 6,1 ц/га
То есть система сельского хозяйства без особых капиталовложений на единицу земельной площади и характеризуется слабым применением техники, плохой обработкой земли.

Системы 
Экстенсивное земледелие чаще всего означает выращивание овец и крупного рогатого скота в районах с низкой производительностью сельского хозяйства, но включает крупномасштабное выращивание пшеницы, ячменя и других зерновых культур в таких районах, как бассейн Мюррей-Дарлинг в Австралии.
Здесь из-за крайней бедности почв урожайность с гектара очень низкая, но равнинная местность и очень большие размеры хозяйств дают высокие урожаи на единицу труда. Кочевое животноводство — это яркий пример экстенсивного земледелия, когда пастухи перемещают свои стада животных, чтобы использовать корма от случайного солнечного света в условиях, например, горного рельефа.

География 
Экстенсивное земледелие наблюдается в средних широтах на большинстве континентов, а также в пустынных регионах, где нет воды для выращивания сельскохозяйственных культур. Природа экстенсивного земледелия означает, что для него требуется меньше осадков, чем для интенсивного земледелия. Ферма обычно большая по сравнению с количеством работающих и затраченными на нее деньгами. В 1957 году в большинстве частей Западной Австралии пастбища были настолько бедны, что можно было прокормить только одну овцу на квадратную милю.

Так же, как спрос привел к базовому разделению выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищной деятельности, эти районы также могут быть подразделены в зависимости от количества осадков в регионе, типа растительности и сельскохозяйственной деятельности в этом районе.

Преимущества 
Экстенсивное земледелие имеет ряд преимуществ перед интенсивным земледелием:

 Для обработки больших площадей требуется меньше труда на единицу площади, тем более что дорогостоящие преобразования земли (например, террасирование) полностью отсутствует
 Механизацию можно более эффективно использовать на больших равнинных участках
 Более высокая эффективность труда означает, как правило, более низкие цены на продукцию и повышение конкурентоспособности
 Благополучие животных в целом улучшается, поскольку животные содержатся в относительно свободных условиях
 Снижение потребности в материалах, таких как удобрения
 Если животные пасутся на пастбищах, характерных для данной местности, меньше вероятность возникновения проблем с экзотическими видами
 Окружающая среда и почва не страдают от чрезмерного использования химикатов
 Использование техники и научных методов ведения сельского хозяйства дает больший прирост урожая, чем в интенсивном варианте
 Животные, выращенные на больших территориях, развиваются более эффективно

Экстенсивный способ ведения сельского хозяйства был, например, одной из причин быстрого расширения владений России в Сибири и на Дальнем Востоке: Подсечно-огневым земледелием крестьяне уходили всё дальше и дальше на восток в поисках новой земли, а за ними следовали чиновники и государство.

Недостатки 
Экстенсивное земледелие может иметь следующие проблемы:
 Урожайность, как правило, намного ниже, чем при интенсивном земледелии в краткосрочной перспективе
 Большие требования к земле ограничивают среду обитания диких видов (в некоторых случаях даже очень низкие показатели поголовья могут быть опасными), как в случае интенсивного земледелия
 Дешевые способы обработки земли могут повлечь повреждение малоплодородных почв, как это происходило при целинном освоении земель Казахстана:
в 1962—1963 годах целинные районы и впрямь накрыли пыльные бури, которые срывали и без того истощенные слои почвы. Кроме того, массовая вспашка пастбищ привела к тому, что уже в середине 60-х стране пришлось закупать миллионы тонн фуражного зерна за границей.

По оценкам эколога Нормана Майерса, подсечно-огневое земледелие является основной причиной обезлесения в тропических регионах (54 % потерь лесов).
В последние 100 лет из-за нехватки сельхозугодий для поддержания потребностей растущего населения, сведённый под посевы тропический лес чаще всего больше не восстанавливается. Поддержание урожайности сельхозкультур на расчищенном участке достигается либо за счёт применения доступных в данной местности удобрений, либо участок в дальнейшем используется под пастбище, что в итоге приводит к опустыниванию.

Когда-то считалось, что экстенсивное земледелие производит больше метана и закиси азота на килограмм молока, чем интенсивное земледелие. По оценкам одного исследования, углеродный «след» на миллиард кг (2,2 миллиарда фунтов) молока, произведенного в 2007 году, составлял 37 процентов от аналогичного производства молока в 1944 году. Однако более недавнее исследование, проведенное CIRAD, показало, что умеренные экстенсивные системы животноводства оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем интенсивные системы.

В культуре 
«Поднятая целина» — роман Михаила Шолохова. Первый том опубликован в 1932 году, второй — в 1959 году. Произведение посвящено коллективизации на Дону и движению «25-тысячников».

«Советская цивилизация» Сергея Кара-Мурзы содержит упоминание о целине на территории Кустанайской и Северо-Казахстанской области, куда автор, будучи студентом химфака МГУ, приехал в 1957 году.

Сунский поэт Фань Чэнда в стихотворении «Похвала выжиганью полей» () пишет, что крестьяне в районе Трёх ущелий перед дождем выжигают поля, тогда после полива дождем посевов в пепле родятся пшеница и бобы высокого качества.

Примечания

Литература 
 

Сельское хозяйство